Ganzbach ist der Name folgender Flüsse:

 Ganzbach (Deutsche Thaya), rechter Zufluss der Deutschen Thaya bei Schwarzenau, Niederösterreich
 Ganzbach (Melk), rechter Zufluss der Melk bei Oberndorf an der Melk, Niederösterreich
 Ganzbach (Mürz), linker Zufluss der Mürz bei Hönigsberg, Steiermark
 Ganzbach (Isel), rechter Zufluss der Isel bei Matrei in Osttirol

Siehe auch:
 Gansbach